Consilier se poate referi la:

 Consilier al Președintelui Statelor Unite ale Americii, asistent de rang înalt al președintelui SUA
 Consilier de stat (Rusia), rang în Imperiul Rus, între 1722 s 1917
 Consilier prezidențial, funcționar în aparatul administrativ al președinției unui stat

Vezi și